Pyramid steht für:

 Pyramid (Album), Musikalbum von The Alan Parsons Project (1978)
 Pyramid (Automarke), ehemalige englische Automarke (1914)
 Pyramid (Framework), Web Application Framework
 Pyramid (Band), US-amerikanische Band

Siehe auch:
 The Pyramid (Begriffsklärung)
 Pyramide